Buenos Aires (alte Schreibweise Buenos Ayres) heißen folgende geographischen und astronomischen Objekte:
 Buenos Aires (Kanton), ein Kanton in der Provinz Puntarenas, Costa Rica
 Gran Buenos Aires, den Großraum der argentinischen Hauptstadt 
 Provinz Buenos Aires, eine argentinische Provinz

Städte, Gemeinden:
 Buenos Aires, die Hauptstadt Argentiniens

Orte:
 in Brasilien
 Buenos Aires (Acre), im Bundesstaat Acre
 Buenos Aires (Bahia), ein Ort im Bundesstaat Bahia
 Buenos Aires (Maranhão), ein Ort im Bundesstaat Maranhão
 Buenos Aires (Pernambuco, 1), ein Ort im Bundesstaat Pernambuco
 Buenos Aires (Pernambuco, 2), ein Ort im Bundesstaat Pernambuco
Costa Rica
 Buenos Aires (Guanacaste), ein Ort in der Provinz Guanacaste
 Buenos Aires (Puntarenas), ein Ort in der Provinz Puntarenas 
 Honduras
 Buenos Aires (Honduras), ein Ort in Honduras
El Salvador
 Buenos Aires (El Salvador)
 in Kolumbien
 Buenos Aires (Amazonas), im Departamento Amazonas 
 Buenos Aires (Antioquia), im Departamento Antioquia
 Buenos Aires (Caqueta), im Departamento Caqueta
 Buenos Aires (Cauca), im Departamento Cauca
 Buenos Aires (Córdoba), im Departamento Córdoba
 Buenos Aires (Guaviare), im Departamento Guaviare
 Buenos Aires (Medellín), ein Stadtbezirk in Medellín, genannt Comuna 9
 in Mexiko
 Buenos Aires (Campeche), im Bundesstaat Campeche, Mexiko
 Buenos Aires (Chiapas), im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 Buenos Aires (Chihuahua), im Bundesstaat Chihuahua, Mexiko
 in Nicaragua
 Buenos Aires (Nicaragua), in Nicaragua
 in Panama
 Buenos Aires (Panama)
 in Peru
 Buenos Aires (Santa), Stadt in der Provinz Santa (Region Ancash)
 Buenos Aires (Trujillo), Stadt in der Provinz Trujillo (Region La Libertad)
 Distrikt Buenos Aires (Morropón), Distrikt und Verwaltungssitz in der Provinz Morropón (Region Piura)
 Distrikt Buenos Aires (Picota), Distrikt und Verwaltungssitz in der Provinz Picota (Region San Martín)

 auf den Philippinen
 Buenos Aires (Bohol, 1), im Bundesstaat Bohol
 Buenos Aires (Bohol, 2), im Bundesstaat Bohol
 Buenos Aires (Camarines Sur), in der Provinz Camarines Sur
 Buenos Aires (Masbate, 1), im Bundesstaat Masbate
 Buenos Aires (Masbate, 2), im Bundesstaat Masbate
 Buenos Aires (Northern Samar), in der Provinz Northern Samar
 Buenos Aires (Samar), Ort in der Provinz Samar
 in Uruguay
 Balneario Buenos Aires, im Departamento Maldonado
 in Venezuela
 Buenos Aires (Venezuela)

Schiffe
 Buenos Aires (Schiff, 1895), ein Geschützter Kreuzer ARA Buenos Aires der argentinischen Marine
 Buenos Aires (Schiff, 1937), ein Zerstörer der argentinischen Marine (Kennung E 6)

sowie:
 (7850) Buenos Aires, ein Asteroid
 Buenos Aires National Wildlife Refuge, ein Wildschutzgebiet in den USA
 Lago Buenos Aires, ein See in Argentinien
 Pico Buenos Aires, Antarktika

Buenos Ayres (auch heute noch so geschrieben) heißen folgende geographischen Objekte:
 Buenos Ayres (Trinidad), ein Ort auf der Insel Trinidad

Siehe auch:

 Little Buenos Aires